Чемпионат мира по футболу среди женщин до 20 лет прошёл в России в период с 17 августа по 3 сентября 2006. Матчи проводились на четырёх стадионах города Москвы («Динамо», «Локомотив», Стадион имени Эдуарда Стрельцова, «Подмосковье») и на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Это третий молодёжный чемпионат для женщин, но первый с возрастным ограничением до 20 лет. Предыдущие два турнира 2002 года в Канаде и 2004 года в Таиланде не допускали к участию игроков старше 19 лет. Лимит по возрасту был пересмотрен в связи с подготовкой нового турнира для участниц до 17 лет, который состоится в 2008 году.

Чемпионат 
Жеребьёвка чемпионата была проведена 22 марта 2006 года в Москве. 14 из 16 команд-участниц (две сборные, представляющие КАФ, ещё не были определены) узнали своё место в группах.

Участники

Групповой этап

Группа A 

Время местное (UTC+4)

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Интересные факты 
 Этот чемпионат стал первым соревнованием, в котором сборная Австралии выступила как член Азиатской конфедерации.
 На этом чемпионате прервалась гегемония канадок, которые выигрывали регулярно «золотой мяч»: в этот раз приз достался китайской спортсменке.

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Технический отчёт ФИФА

Чемпионаты мира по футболу среди девушек до 20 лет
2006 год в женском футболе
Международные спортивные соревнования в Москве
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Август 2006 года
Сентябрь 2006 года
Футбол в России в 2006 году
Международные соревнования по футболу в России
Футбольные соревнования в Москве
2006 год в Москве
2006 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты мира в России
Чемпионаты мира в 2006 году